Yangtze ist

 der Fluss Jangtsekiang in englischer Sprache
 der Name eines nach dem Fluss benannten Asteroiden: (12757) Yangtze